

Religione 
 Messa – liturgia propria di diverse Chiese cristiane

Musica 

 Messa – composizione musicale che comprende un insieme coerente di parti, suscettibile di servire come accompagnamento alla liturgia eucaristica o Celebrazione Eucaristica, prevalentemente quella della Chiesa cattolica, ma anche della chiesa anglicana o luterana
 Messa (anche nota come Messa a quattro voci e Messa di Gloria) – composizione musicale di Giacomo Puccini
 Messa – composizione musicale di Igor' Stravinskij
 Messa: un pezzo teatrale per cantanti, musicisti e ballerini –  composizione musicale di Leonard Bernstein

Persone 
 Maria Cristina Messa - medico, politica e accademica italiana
 Mónica Messa – cestista spagnola
 Roberto Messa – scacchista italiano
 Vittorio Messa – politico italiano
 Walter Messa – ex tuffatore italiano

Altro 

 Messa – torrente del Piemonte, affluente della Dora Riparia